Vendôme est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Vendôme, commune française, située dans le département de Loir-et-Cher. Elle a donné son nom, directement ou non à :
 comté de Vendôme (voir aussi Liste des comtes et ducs de Vendôme) ;
 ducs de Vendôme ayant donné son nom aux , leurs résidences parisiennes, à la place de Paris sur laquelle l'un d'entre eux se situait s'est appelée, dès le , place Vendôme. Elle a successivement donné son nom :
 colonne Vendôme, nom usuel d'un monument érigé en son centre en 1810 et d'abord appelé colonne d’Austerlitz, puis colonne de la Victoire avant de devenir officiellement colonne de la Grande Armée ;
 « Place Vendôme », appellation métonymique du ministère de la Justice ;
 quartier de la Place-Vendôme, un des 80 quartiers administratifs de Paris ;
 Place Vendôme, film de Nicole Garcia, sorti en 1998, dont une grande partie de l'intrigue se déroule dans une des grandes joailleries qui ont fait la renommée de la place à travers le monde ;
 cour Vendôme ;
 rue de Vendôme, rue de Paris nommée en l’honneur d’un duc de Vendôme qui fut grand prieur de France (devenue la rue Béranger en 1864), qui a elle-même donné son nom au passage Vendôme ;
 plusieurs subdivisions du département de Loir-et-Cher : l'arrondissement de Vendôme et à deux de ses neuf cantons : Vendôme 1 et Vendôme 2 (auparavant groupés dans l'ancien canton de Vendôme), qui ont toutes trois leur chef-lieu à Vendôme ;
 communauté de communes du Pays de Vendôme, structure intercommunale centrée sur la ville de Vendôme ;
 trois communautés de communes non liées à la ville de Vendôme, mais au Vendômois, nom usuel donné à l'ancien fief des comtes puis ducs de Vendôme : la communauté de communes du Haut Vendômois, la communauté de communes du Perche vendômois et la communauté de communes du Vendômois rural ;

Patronyme 

 Comtes et ducs de Vendôme, famille noble française.

Bâtiments 
 Chapelle de Vendôme, chapelle de la cathédrale Notre-Dame de Chartres ;
 Station Vendôme, station du métro de Montréal ;
 Gare Vendôme, gare ferroviaire faisant partie de la Ligne Vaudreuil–Hudson des trains de banlieue de l'AMT ;
 InterContinental Le Vendôme, ancien hôtel de luxe de Beyrouth  (Liban).

Divers 
 Laboratoires Vendôme, société française de produits d'hygiène ;
 Vendôme, caractère typographique créé par François Ganeau et Roger Excoffon ;
 Vendôme, ancienne maison de disques fondée par Michel Bernstein ;
 Le vendôme bleu et le vendôme cendré, deux fromages fabriqués dans la région de la commune française de Vendôme.

Voir aussi 
 
 Abbaye de la Trinité de Vendôme : Abbaye

Homonymie de monument
Homonymie de titre